Krueger è un cognome di lingua inglese.

Varianti 
Grafie alternative sono Krüger, Kruger, Crüger e, in area slava, Kryger; cognomi derivati sono Krug, Krüg, Krog, Krügel e Krugmann.

Origine e diffusione 
Deriva dalla forma basso-tedesca  Krüger, dal significato letterale di "locandiere", derivato a sua volta da Krug ("brocca"), con la sostituzione della dieresi per adattamento alla grafia della lingua inglese.

Persone 
 Anne Krueger - economista statunitense
 Bob Krueger - politico e diplomatico statunitense
 Jim Krueger - fumettista statunitense
 John-Henry Krueger - pattinatore di short track statunitense naturalizzato ungherese
 Kandace Krueger - modella statunitense
 Mitchell Krueger - tennista statunitense
 Myron W. Krueger - artista statunitense
 Ralph Krueger - ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato tedesco
 Viktor Krueger - wrestler
 Walter Krueger - generale dell'Esercito degli Stati Uniti
 William Kent Krueger - scrittore statunitense

Altro 
 Freddy Krueger - assassino della saga di film horror Nightmare
 Gallien-Krueger - azienda che produce amplificatori

Cognomi inglesi